Bitva v Otrantské úžině může odkazovat na několik střetnutí, ke kterým došlo v Otrantské úžině:
 Bitva v Otrantské úžině (1917) – námořní bitva za první světové války
 Bitva v Otrantské úžině (1940) – námořní bitva za druhé světové války